Josh Smith, un artiste ;
 Josh Smith, un joueur américain de basket-ball ;
 Josh Smith, un joueur américain de baseball.